As Eleições Parlamentares Europeias de 2014 em Portugal realizaram-se a 25 de maio de 2014, para escolher os 21 deputados portugueses do Parlamento Europeu, menos um que nas anteriores eleições, devido à entrada da Croácia na União Europeia.

Tal como nas anteriores eleições, elegeu deputados quem teve mais de  votos.

Partidos e coligações concorrentes

O Tribunal Constitucional confirmou em 5 de Maio de 2014 os seguintes 16 partidos / coligações para as eleicões parlamentares europeias de 2014.

Resultados nacionais

Tabela de resultados por Concelhos 
A seguinte tabela contêm os resultados obtidos pelos partidos ou coligações que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos expressos a nível nacional:

Partidos mais votados por Capital de Distrito/Região

Resultados por círculos eleitorais

Tabela de resultados

Açores

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Madeira

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Estrangeiro

Ver também
 Eleições parlamentares europeias de 2009 (Portugal)
 Eleições europeias parlamentares em 2004 (Portugal)
 Eleições para o Parlamento Europeu de 2014

Ligações externas 
 Sítio da CNE - Comissão Nacional de Eleições